Giovanni Bausan – militare italiano (1757-1825)
 Giovanni Bausan – incrociatore protetto della Regia Marina italiana
 Giovanni Bausan – sommergibile della Regia Marina